Avorio – materiale ricavato dalle zanne degli elefanti
 Avorio – tonalità di bianco "sporco"
 Avorio – ex sommergibile della Regia Marina